Зеленаш, особа која се бави давањем неосигураних новчаних позајмица приватним лицима по изузетно високим („зеленашким“) каматним стопама.

 Зеленаши, присталице конфедералног уједињења Црне Горе и Србије.